«Victoria Beckham» — перший та єдиний студійний альбом британської співачки Вікторії Бекхем. Випущений 1 жовтня 2001 року лейблом Virgin. Бекхем стала останньою виконавицею з колишнього гурту «Spice Girls», яка випустила власний альбом.

Списки композицій 

Японське видання
 13. «Not Such an Innocent Girl» (Robbie Rivera's Main Vocal Mix)
 14. «Not Such an Innocent Girl» (Sunship Radio Edit)

Чарти

Примітки

Посилання 
 

Дебютні альбоми 2001
Альбоми Вікторії Бекхем
Жовтень 2001